Кочев (женската форма: Кочева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

Личности 
 Кочев
 Васил Кочев (р. 1988) – български футболист
 Димитър Кочев (1920 – 1943) – български партизанин
 Иван Кочев (1935 - 2021) – български езиковед, диалектолог и фонолог
 Иван Кочев (р. 1965) – български футболист
 Красимир Кочев (р. 1974) – български борец свободен стил
 Михаил Кочев (1878 – 1940) – български музикален педагог, композитор и диригент
 Нацо Кочев (18?? – 1908) – български революционер
 Ставро Кочев (19 век/20 век) – гръцки революционер
 Ставро Кочев (1910 – 1976) – гръцки комунистически деец
 Тед Кочев (р. 1931) – канадски режисьор
 Христо Кочев (1906 – 1931) – български комунист
 Кочева
 Мария Кочева (р. 1974) – българска плувеца

Вижте също 
 Иван Кочев
 Ставро Кочев
 Кочево, село в Южна България
 Кочеве, град в Южна Словения

Български фамилни имена